Бодиоза ()  —  район (фрегезия) в Португалии,  входит в округ Визеу. Является составной частью муниципалитета  Визеу. По старому административному делению входил в провинцию Бейра-Алта. Входит в экономико-статистический  субрегион Дан-Лафойнш, который входит в Центральный регион. Население составляет 3110 человек на 2001 год. Занимает площадь 25,60 км².

Покровителем района считается Архангел Михаил (). 

Районы округа Визеу